Гимн Чехии — композиция «Kde domov můj?» («Где дом мой?» или «Где моя родина?»).
В качестве гимна Чехии употребляется с 1993 года. Однако с 1920 года композиция «Kde domov můj?» употреблялась в качестве составной части национального гимна Чехословакии, где наряду с первым куплетом на чешском языке присутствовал второй — на словацком — «Nad Tatrou sa blýska», ныне являющимся национальным гимном Словакии.
Автор музыки — Франтишек Шкроуп (), автор текста — Йозеф Каетан Тыл (). Композиция была написана ими для комедии «Фидловачка, или не бранись и не сердись»,
впервые поставленной в пражском Сословном театре 21 декабря 1834 года.

Kde domov můj? — гимн Чехии 

(Второй куплет в гимн не вошёл)

Wo ist mein Heim? — официальная версия на немецком языке, употреблявшаяся в 1918—1938 годах

Примечания

Ссылки 
 Музыка гимна (без слов)
 Музыка гимна (со словами)

Чехия
Государственные символы Чехии
Песни 1918 года